Luis Peralta – calciatore nicaraguense

 Luis Peralta – calciatore colombiano